Ulukışla (district), een Turks district in de provincie Niğde
 Ulukışla (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ulukışla